Buduk kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Buduck, ort i Central River,

Indonesien 

 Desa Buduk, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar